Lillflyn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lillflyn (Hotagens socken, Jämtland, 709640-143659), sjö i Krokoms kommun,  (20 ha)
Lillflyn (Hotagens socken, Jämtland, 710679-143341), sjö i Krokoms kommun,

Se även
Lillflyet, sjö i Hofors kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn